Cusos de água
 Ribeirão do Torto — ribeirão localizado no Distrito Federal, Brasil
 Rio Torto (Douro) — afluente do rio Douro
 Rio Torto (Ponsul) — afluente do rio Pônsul

Localidades

 Rio Torto (Gouveia)
 Rio Torto (Valpaços)

 Riotorto — município galego da província de Lugo

Desambiguação